Ancerville (Mosela)
 Ancerville (Meuse)